Caecilius Cornutus ist der Name folgender Personen:
Gaius Caecilius Cornutus, römischer Volkstribun, Praetor und Statthalter